Площадь Конститу́ции — название площадей в различных населённых пунктах.

Россия 
 Площадь Конституции — площадь в Ростовe-на-Дону.
 Площадь Конституции — площадь в Санкт-Петербурге.
 Площадь Конституции — площадь в Твери.

Украина 
 Площадь Конституции — бывшее наименование площади Нурмагомеда Гаджимагомедова в Донецке.
 Площадь Конституции — площадь в Киеве.
 Площадь Конституции — площадь в Харькове.
 Площадь Конституции — станция Харьковского метрополитена.

Другие страны 
 Площадь Конституции — площадь в Бухаресте, Румыния.
 Площадь Конституции — площадь в Варшаве, Польша.
 Площадь Конституции — площадь в Караганде, Казахстан.
 Площадь Конституции — площадь в Малаге, Испания.
 Площадь Конституции — площадь в Мехико, Мексика.
 Площадь Конституции — площадь в Монтевидео, Уругвай.

См. также 
 Проспект Конституции
 Улица Конституции